Men, Woman & Children steht für:

 Men, Women & Children (Band), US-amerikanische Band
 Men, Women & Children (Album), Album der Band Men, Women & Children aus dem Jahr 2006
 Men, Woman & Children, Originaltitel von Zeitgeist (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Jason Reitman aus dem Jahr 2014